Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Vesnina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nathalie Dechy et Mara Santangelo.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2009)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2009
Tennis en janvier 2009